Jovan Stanković (Pirot, 4 de março de 1971) é um ex-futebolista profissional sérvio que atuava como meia.

Carreira 
Jovan Stanković integrou a Seleção Iugoslava de Futebol na Eurocopa de 2000.

Naturais de Pirot
Jogadores da Seleção Iugoslava de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000